Canadees curlingteam (gemengd)
Canadees curlingteam (gemengddubbel)
Canadees curlingteam (mannen)
Canadees curlingteam (vrouwen)